Dursley puede referirse a:

 Dursley, apellido de los tíos del personaje ficticio "Harry Potter", protagonista de la serie de libros de J. K. Rowling;
 Dursley, ciudad de Gloucestershire, Inglaterra.